YRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Revelstoke (Columbia Britannica) (Canada)